Lipót Schulhof – detto anche Leopold (1847-1921) – astronomo ungherese
 2384 Schulhof – asteroide dedicato al suddetto astronomo

Schulhoff 
 Julius Schulhoff – compositore e pianista austriaco
 Erwin Schulhoff – compositore e pianista cecoslovacco